The Slider  () — седьмой студийный альбом британской группы T. Rex, изданный 21 июля 1972 года. Является вторым по счёту альбомом коллектива в звучании которого преобладают прото-панк и хард-рок, в то время как фолк-мотивы, долгое время использовавшиеся музыкантами в творчестве, полностью отсутствуют.

Об альбоме 
Чтобы избежать британских законов налогообложения, по рекомендации Элтона Джона, пластинку было решено записывать в Париже в студии Шато д’Эрувиль. К записи The Slider музыканты приступили в марте 1972 года; основной материал для будущего альбома был записан уже через пять дней после начала первых сессий.

В преддверии выхода пластинки песни «Telegram Sam» и «Metal Guru» были изданы в качестве синглов, которые достигли значительных успехов в списках UK Singles Chart, поднимаясь в этом хит-параде до наивысших позиций. Помимо успеха в чартах, многие композиции альбома оказали значительное влияние на британскую популярную культуру; на песню «Telegram Sam» существует несколько кавер-версий, в числе которых — в исполнении готической группы Bauhaus, выходившая в декабре 1980 года в качестве сингла, и достигавшая двенадцатой позиции в чартах Новой Зеландии. Песня «Metal Guru» также была перепета многими музыкантами и легла в основу композиции группы The Smiths «Panic».

Список композиций 
Автор всех песен — Марк Болан.

Участники записи 
 Марк Болан — вокал, гитары
 Стив Керри — бас-гитара
 Микки Финн — перкуссия, вокал
 Билл Ледженд — барабаны
 Говард Кейлан, Марк Вольмэн — бэк-вокал

Примечания

Литература 
 
 
 

Альбомы T. Rex
Альбомы глэм-рока